El término tehuana puede hacer referencia:

al traje de tehuana, una prenda tradicional mexicana de los zapotecas, del estado de Oaxaca;
a Tehuana, un género de plantas asteráceas, en México;
a Tehuana, un género de cangrejo originario de México.